Dar'ja Kasatkina e Elena Vesnina erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di partecipare al torneo con compagne diverse. Kasatkina ha fatto coppia con Dar'ja Gavrilova, mentre Vesnina ha fatto coppia con Ekaterina Makarova; le due coppie si sono affrontate al primo turno con la vittoria di Kasatkina e Gavrilova.

In finale Andrea Sestini Hlaváčková e Lucie Hradecká hanno sconfitto Kasatkina e Gavrilova con il punteggio di 4-6, 6-0, [10-7].

Teste di serie 

  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (primo turno)
  Andrea Sestini Hlaváčková /  Lucie Hradecká (campionesse)

 Kateřina Siniaková /  Katarina Srebotnik (semifinale)
 Anastasija Rodionova /  Ol'ha Savčuk (primo turno)

Wildcard 

  Natela Dzalamidze /  Veronika Kudermetova (quarti di finale)

 Anna Kalinskaja /  Olesja Pervušina (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Kremlin Cup 2016
WTA Tour 2016